Zawody inaugurujące Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019 odbyły się w Wiśle w dniach 20–21 lipca 2019 roku.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Słowenii Timi Zajc wyprzedzając o ponad dwa punkty najlepszego spośród polskich zawodników Dawida Kubackiego. Trzecie miejsce zajął Niemiec Markus Eisenbichler straciwszy dwie dziesiąte punktu do miejsca wyżej. W czołowej dziesiątce zawodów z reprezentantów Polski znaleźli się uplasowany na czwartym miejscu Jakub Wolny oraz na szóstym Aleksander Zniszczoł ex aequo z Norwegiem Robinem Pedersenem. Jako jedyny z Polaków bez wywalczonej kwalifikacji był Stefan Hula, który zajął 52. miejsce. Zawody odbyły się z dziesiątej, jedenastej oraz z dwunastej platformy startowej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Polski w składzie Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki uzyskując przewagę niespełna sześćdziesięciu punktów nad reprezentacją Słowenii, wśród których najlepszym zawodnikiem był Timi Zajc, którego nota była trzecia w zestawieniu indywidualnym. Na trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci Norwegii tracąc do drugiego miejsca ponad sześć punktów. Tuż za podium na czwartym miejscu sklasyfikowana została drużyna reprezentująca Niemcy straciwszy niespełna punkt do podium. Na dalszych miejscach uplasowali się Japończycy, Austriacy, Rosjanie oraz Czesi. Do drugiej serii nie awansowali Szwajcarzy sklasyfikowani na dziewiątej pozycji oraz na dziesiątej Finowie. Pierwsza seria rozegrana została z czternastej oraz z trzynastej belki startowej a finałowa belek piętnastej, czternastej oraz dwunastej.

Konkurs indywidualny wygrał zwycięzca kwalifikacji Timi Zajc z przewagą ponad sześciu punktów nad uplasowanym na drugim miejscu Dawidem Kubackim. Skład podium zawodów uzupełnił Rosjanin Jewgienij Klimow tracąc do miejsca wyżej niecałe pięć punktów. Wśród najlepszej dziesiątki konkursu znalazł się Piotr Żyła sklasyfikowany na piątym miejscu. W zawodach punktowało łącznie ośmiu reprezentantów Polski. Zawody rozegrano z jedenastej, dziesiątej oraz z dziewiątej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle była Agnieszka Baczkowska oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Thomas Haßlberger oraz jego asystent Werner Rathmayr. Odpowiedzialnym za sprawdzanie sprzętu był Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 19 lipca 2019

Konkurs drużynowy – 20 lipca 2019

Konkurs indywidualny – 21 lipca 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle
2019 w polskim sporcie